Jan Grochowski (generał) (1749–1794)
 Jan Grochowski (weterynarz) (1902–1958) – lekarz weterynarii
 Jan Grochowski (lekarz) (1930–2007)
 Jan Grochowski (duchowny) (1934–2021) – polski duchowny rzymskokatolicki, twórca zegarów artystycznych

Przypisy